Guérin Ier de Thurgovie né en 636 et décédé en 708, est un comte de Thurgovie.

Ascendance 
Il est le fils de Wavrin de Trèves et de Sigrade de Soissons.

Descendance 
Il épouse Gunza de Metz, mariage dont est issu Milon de Thurgovie et Guérin II de Thurgovie.

Bibliographie 

 François Bougard, Laurent Feller, Régine Le Jan, Les élites au haut Moyen Âge: crises et renouvellements, École française de Rome, Brepols, 2006, 512 p.

Notes et références 

Naissance en 636
Décès en 708
Noblesse du comté de Rhétie au haut Moyen Âge
Comte de Thurgovie